VUI steht für:
 Voice user interface, Englisch für Stimmliche Benutzerschnittstelle
 Variant under investigation (Variante in Untersuchung) bei Viren, z. B. SARS-CoV-2
 Vattikuti Urology Institute, Klinik und Forschungsinstitut in Detroit, USA